12. Panzer-Division (Wehrmacht)
12. Panzer-Division (Bundeswehr)